Pot Black Cup 2006 — пригласительный снукерный турнир, проходивший 2 сентября 2006 года в Шеффилде, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Джона Хиггинса с «маленьким» счётом 119-13. Уильямс, с финальным сенчури-брейком в 119 очков установил рекорд турнира.

Призовой фонд 

Победитель: £ 10 000
Финалист: £ 6 000
Полуфиналисты: £ 4 000
Четвертьфиналисты: £ 3 500

Высший брейк: £ 2 000
Общий призовой фонд: £ 40 000

Формат 

 Все матчи состоят из одного фрейма. Победителем становится тот, кто в сумме набрал больше очков.

Результаты

Ссылки 
 Результаты турнира на Евроспорт.Ру

Pot Black Cup
2006 год в снукере